

Cinema
The Runaway – cortometraggio muto del 1913
The Runaway – cortometraggio muto del 1914
The Runaway – cortometraggio muto del 1917 diretto da Dell Henderson
The Runaway – cortometraggio d'animazione del 1924 diretto da Dave Fleischer
The Runaway – film del 1926 diretto da William C. de Mille
The Runaway – film del 1961 diretto da Claudio Guzmán
The Runaway – film del 1963 diretto da Anthony Young

Musica
The Runaway – album dei The Magic Numbers

Teatro
The Runaway – opera teatrale di Hannah Cowley del 1776

Televisione
The Runaway – film per la televisione statunitense del 2000 diretto da Arthur Allan Seidelman
 The Runaway – serie televisiva britannica trasmessa nel 2011

Pagine correlate
Runaway
The Runaways